RJBH steht für:
 Flughafen Hiroshima-Nishi (ICAO-Code) in Japan
 Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana, eine kunsthistorische Fachzeitschrift 

Abkürzung